Алексе́й Мурашо́в:
 Мурашов, Алексей Андрианович (1919—1999) — лётчик, Герой Советского Союза (1943).
 Мурашов, Алексей Викторович (род. 1960) — российский рок-музыкант, участник бит-квартета «Секрет».